Barrio la Soledad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio la Soledad, Puebla, Cañada Morelos, 
 Barrio la Soledad, delstaten Mexiko, Jocotitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar